Керрі Рід і Венді Тернбулл були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Рід грала в парі з Енн Сміт, але в третьому колі їх перемогли Франсуаза Дюрр і Вірджинія Вейд. Тернбулл грала в парі з Бетті Стов.

Біллі Джин Кінг і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши Стов і Тернбулл з рахунком 5–7, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 

  Біллі Джин Кінг /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)
  Бетті Стов /  Венді Тернбулл (фінал)
  Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Розмарі Казалс /  Кріс Еверт-Ллойд (чвертьфінал)
  Діанне Фромгольтц /  Маріс Крюгер (чвертьфінал)
  Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (півфінал)
  Ілана Клосс /  Betty Ann Stuart (чвертьфінал)
  Сью Баркер /  Енн Кійомура (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір